Ammiraglio della flotta – rango di ufficiale navale
 Ammiraglio della flotta – rango della Royal Navy  britannica
 Ammiraglio della flotta – rango della marina militare russa
 Ammiraglio della flotta – rango della marina militare statunitense
 Ammiraglio della flotta – rango della marina militare sovietica